Un historial, en un sentido general, es la reseña de los antecedentes de algo o de alguien. De manera más específica, se puede hablar de:
 Historial de log o simplemente log, en informática, grabación secuencial en un archivo o en una base de datos de todos los acontecimientos que afectan o afectaron un proceso informático;
Historial de navegación web, lista de páginas web que se han visitado con un navegador web;
 Historial académico o expediente académico, lista de las calificaciones escolares de un estudiante;
 Historial laboral o informe de vida laboral, lista de empleos que ha tenido un trabajador;
 Historial médico o historial clínico, documento médico que refleja los antecedentes de un paciente;
 Historial penal (también historial policial, certificado de antecedentes penales o certificado de antecedentes policiales), lista de los antecedentes penales y/o policiales de una persona.

Referencias